Nostradamus – francuski astrolog, wróżbita
 Nostradamus – album muzyczny Judas Priest
 Nostradamus – film z 1994 roku w reżyserii Rogera Christiana
 Nostradamus – film z 2000 roku w reżyserii Tibora Takácsa 
 Nostradamus – film z 2006 roku w reżyserii Bryna Higginsa

Zobacz też 
 Nastradamus

Przypisy